Litouws voetbalelftal (mannen)
 Litouws voetbalelftal (vrouwen)
 Litouws voetbalelftal onder 21 (mannen)